Ambatolahy peut désigner :
 Ambatolahy, une commune rurale malgache, située dans la partie centre-est de la région de Vakinankaratra ;
 Ambatolahy, un bourg et une commune rurale située dans la région d'Ihorombe (province de Fianarantsoa), dans le Sud de Madagascar ;
 Ambatolahy, une commune urbaine malgache située dans la partie est de la région du Menabe.